CDI kan syfta på:

 CDI – det franska anställningskontraktet contrat à durée indéterminée, se tillsvidareanställningskontraktet
 CD-i – en spelkonsol släppt 1991
 CDI-tändning – kapacitivt tändsystem
 CDI – ett mått på barnfattigdom utvecklat av Rädda Barnen, se Child Development Index
  CDI-IDC – en politisk international av kristdemokratiska partier och närstående mittenpartier